Понсон-Дессю, Понсо́н-Дессю́ (фр. Ponson-Dessus) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї.
 Понсон дю Террайль, П'єр Алексіс Понсон дю Террайль (фр. Pierre Alexis, vicomte Ponson du Terrail) — популярний французький письменник, автор сенсаційних романів.
 ГЕС Сер-Понсон (фр. Сер-Понсон) — гідроелектростанція на південному сході Франції.
 Карсан-Понсон, Карса́н-Понсо́н (фр. Carcen-Ponson) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди.
 Понсон-Деба-Путс, Понсо́н-Деба́-Путс (фр. Ponson-Debat-Pouts) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї.